Марциа́н () — мужское имя латинского происхождения:

 Марциан Капелла — латинский писатель первой половины V века
 Марциан Сиракузский — святитель, первый епископ Сиракузский.

См. также 
 Маркиан (значения)